Deák Péter (1857–1909) operettszínész, színigazgató
 Deák Péter (1931–2023) katonatiszt, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár
 Deák Péter (1952–) fizikus, egyetemi tanár
 Deák Péter (1955–) biokémikus
 Deák Péter (1971–) jogász, politikus (MIÉP)